Премьер-министр Белиза — глава правительства и исполнительной власти Белиза.

Диаграмма пребывания в должности

Первый министр Британского Гондураса (колония, 1961—1964) 
Пе́рвый мини́стр Брита́нского Гондура́са () — в колонии Великобритании Британский Гондурас — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Премьер Британского Гондураса (самоуправляемая колония, 1964—1973) 
Премье́р Брита́нского Гондура́са () — в колонии Великобритании Британский Гондурас — глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Премьер Белиза (самоуправляемая колония, 1973—1981) 
В 1973 году колония Британский Гондурас получила название Белиз, поэтому должность главы правительства колонии стала именоваться Премье́р Бели́за ().

Премьер-министры Белиза (с 1981) 
Премье́р-мини́стр Бели́за () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на всеобщих выборах партии.

Политическая система Белиза определяется как парламентская монархия, возглавляемая монархом Белиза (в настоящее время королева Елизавета II). Поскольку королева не может находиться во всех Королевствах Содружества, она назначает генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Белиза. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других Министров Правительства после консультаций с премьер-министром.

См. также 
 Генерал-губернатор Белиза

Ссылки 
 Список руководителей Белиза 

 
Белиз